Maicon est un prénom brésilien. Il peut désigner :

 Maicon Douglas (né en 1981), footballeur brésilien
 Maicon (né en 1990), Maicon Marques Bitencourt, footballeur brésilien
 Maicon (né en 1988), Maicon Pereira Roque, footballeur brésilien.
 Maicon (1988-2014), Maicon Pereira de Oliveira, footballeur brésilien.

Voir aussi 
 
 Maykon

Homonymie de patronyme